Турнир «Rostelecom Cup 2013» — шестой этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2013—2014. Проходил в Москве с 22 по 24 ноября 2013 года. Организатор турнира — Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке ИСУ.

Соревнования проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ввиду ремонта «Мегаспорта» соревнования были перенесены в Малую Спортивную Арену Лужников. 25 октября стартовала продажа билетов на кубок России.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания 

2013 год в фигурном катании
Cup of Russia 2013
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Ноябрь 2013 года
Спорт в России в 2013 году
2013 год в Москве